Alexandros Papadimitriou – martellista greco
 Christos Papadimitriou – informatico greco
 Maria Papadimitriou – fotografa greca